Еле́на Му́хина:
 Мухина, Елена Александровна (1907—?) — Герой Социалистического Труда, бригадир доярок. 
 Мухина, Елена Владимировна (1924—1991) — ленинградская школьница, автор блокадного дневника «Сохрани мою печальную историю…».
 Мухина, Елена Вячеславовна (1960—2006) — советская гимнастка.
 Мухина, Елена Игоревна (род. 1987) — российская футболистка.
 Мухина, Елена Фёдоровна (род. 1954) — российский художник, живописец.
 Мухина, Елена Юрьевна (род. 1960) — депутат Государственной думы.